Bastia kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bastia, kommun och huvudort i departementet Haute-Corse, Korsika,

Italien 

 Bastia, Rovolon – kommunhuvudort i Rovolon, Veneto, Provincia di Padova,